El Condado de Delaware es el nombre asignado a seis condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Delaware (Indiana)
 Condado de Delaware (Iowa)
 Condado de Delaware (Nueva York)
 Condado de Delaware (Ohio)
 Condado de Delaware (Oklahoma)
 Condado de Delaware (Pensilvania)